Змагання з потрійного стрибка серед чоловіків на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019 у Досі проходили 27 та 29 вересня на стадіоні «Халіфа».

Напередодні змагань 

На початок змагань основні рекордні результати були такими:

Від змагань стрибунів потрійним в Досі всіма очікувалось перш за все протистояння двох американців — лідера сезону Вілла Клея, який двічі впродовж сезону досягав 18-метрової позначки, та Крістіана Тейлора.

Результати

Кваліфікація 

Умови проходження до фіналу: стрибок на 17,10 м () або входження до 12 найкращих за результатом атлетів у обох групах кваліфікації ().

Фінал 

За підсумками фінальних змагань Крістіан Тейлор виграв четверте у кар'єрі звання чемпіона світу. Його перемога стала сотим чемпіонством американських атлетів у чоловічих дисциплінах на чемпіонатах світу. Уг Фабріс Занго з Буркіна-Фасо (його тренує чемпіон світу-2013 з потрійного стрибку Тедді Тамго) виграв першу в історії цієї африканської країни медаль чемпіонатів світу з новим рекордом континенту.

Примітки

Джерела 

 Сторінка дисципліни змагань на вебсайті Світової легкої атлетики 

Змагання на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2019
Потрійний стрибок на чемпіонатах світу з легкої атлетики